Râul Moravița se poate referi la:

 Moravița - afluent al Bârzavei
 Moravița - afluent al Timișului